Roibu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Aristide Roibu (n. 1950), senator român.
 Alexei Roibu (n. 1954), general și ministru moldovean.

Vezi și
 Robu